Die Djibouti Premier League 2020/21 war die 31. Spielzeit der höchsten djiboutischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 10 Vereine daran teil, die jeweils zwei Mal gegeneinander antraten. Meister wurde AS Arta/Solar7. Absteigen mussten AS Barwaqo/CCO und Q5/Nourie Transit.

 Aufsteiger:  AS Arhiba, EAD/PK 12

Weblinks 
 Djibouti Premier League bei rsssf.com
 Djibouti Premier League in der Datenbank von soccerway.com

Fußballwettbewerb in Dschibuti
Fußballsaison 2020/21